Памятники Янке Купале установлены:
 Памятник Янке Купале — в Минске
 Памятник Янке Купале — в Москве